Xamtanga [] (Äthiopisch: ኃምታጛ; auch bekannt als Agawinya, Khamtanga, Simt'anga, Xamir, Chamir und Xamta) ist eine zentralkuschitische Sprache, welche in Äthiopien, hauptsächlich in der Provinz Amhara, von 224.000 Sprechern gesprochen wird. Sie ist nicht gefährdet.

Schrift 
Die Standardschrift ist die äthiopische Schrift. Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt die Silbenzeichen der Äthiopischen Schrift für Xamtanga.

Phonologie

Vokale 

Die Zentralvokale  haben je nach benachbarten Konsonanten verschiedene Allophone.

Konsonanten 

  ist nur im Wortanlaut in Lehnwörtern zu finden und kann glottal  oder pharyngal  sein.
  ist nur vor dem Vokal  alveolar, sonst ist es dental.
  kann das ejektive  sein und in einigen Fällen sind die Ejektive in freier Variation mit den stimmlosen Plosiven

Phonologische Prozesse

Gemination 
In nicht wortanlautender Position unterscheidet man in Xamtanga zwischen geminierten und einfachen Konsonanten. Bei den meisten Konsonanten ist der Unterschied zwischen einem Geminaten und einem Nicht-Geminaten einfach eine Frage der Länge, doch im Falle von  ist es komplexer.  Wenn es nicht am Wortanfang steht, ist das  ein bilabialer  oder ein labiodentaler Frikativ , und  und  sind die Affrikaten . Die Laute können jedoch auch geminiert  oder als Simplicia  auftreten.

Am Wortanfang treten geminierte Konsonanten nicht auf und  sind Plosive.

Literatur

Einzelnachweise 

Einzelsprache
Kuschitische Sprachen
Sprache (Afrika)